El término Musters puede referirse a:

 George Chaworth Musters (1841-1879), explorador inglés de la Patagonia;
 Lago Musters, espejo de agua situado en la provincia de Chubut, Argentina;
 Musters, localidad de la Argentina;
 Estación Musters, estación de ferrocarril de la Argentina.